Нойэ́ттинг () — город в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Население составляет 8428 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 36,60 км². Официальный код — 09 1 71 125.

Город подразделяется на 36 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии